Moronensi – abitanti di Morón (Argentina)
Moronensi – abitanti di Morón de la Frontera